Cabezón de la Sal är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Cabezón de la Sal ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cabezón de la Sal är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Cabezón de la Sal. Runt Cabezón de la Sal är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrelavega,  km öster om Cabezón de la Sal. I omgivningarna runt Cabezón de la Sal växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kantabrien